Саламбо може да се отнася за:
 Саламбо (1862), романа на Гюстав Флобер;
 Саламбо (Мусоргски), недовършена опера по романа на Флобер на Модест Мусоргски (1863 – 1866);
 Саламбо (Рейер) (1890), опера от Ернест Рейер по романа на Флобер;
 Саламбо (Рахманинов), творчески замисъл на Сергей Рахманинов за опера по романа на Флобер;
 Саламбо (филм) (1925), филм на Александър Коловрат по романа на Флобер;
 Саламбо (Стоянов) (1940), опера от Веселин Стоянов по романа на Флобер;
 Саламбо (филм от 1960), филм по романа на Флобер, режисиран от Серджо Грико.